Tenisowy turniej WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2010 odbył się w dniach 26 - 1 maja w marokańskim mieście Fez na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Afryce